Андре́й Кириле́нко:
 Кириленко, Андрей Геннадьевич (род. 1981) — российский баскетболист.
 Кириленко, Андрей Павлович (1906—1990) — советский партийный деятель, дважды Герой Социалистического Труда.